Сен-Пере́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сен-Пере. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07281.

Экономика 
В 2007 году среди 4687 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 3322 были экономически активными, 1365 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 3322 активных работали 3006 человек (1641 мужчина и 1365 женщин), безработных было 316 (126 мужчин и 190 женщин). Среди 1365 неактивных 477 человек были учениками или студентами, 433 — пенсионерами, 455 были неактивными по другим причинам.

Население

Города-побратимы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш